Castletown – villaggio dello Highland (Scozia)
 Castletown  – cittadina dell'Isola di Man
 Castletown – località della City of Sunderland (Inghilterra)
 Castletown – villaggio dell'isola di Portland (Dorset, Inghilterra)